Wahlkreis Gießen steht für:

Landtagswahlkreise:

 Wahlkreis Gießen I
 Wahlkreis Gießen II

Bundestagswahlkreise: 

 Bundestagswahlkreis Gießen